Веро́ника «Рэ́нди» Кро́уфорд (; род. 18 февраля 1952 года) — американская певица, в основном исполняла джаз, ритм-н-блюз, соул и диско, была очень популярна в Европе и США в 1970-х и начале 80-х.

Карьера 
Начало карьеры Рэнди Кроуфорд было связано с выступлениями в клубах, она выступала во многих клубах от Цинциннати до Сен-Тропез. Но популярность она завоевала в Нью-Йорке, где в 1970-х она пела с известными джазменами, в частности с Джорджем Бенсоном и Кэннонболлом Эддерли.
Она подписала контракт с Columbia Records и выпустила свой первый сингл в 1972 году.

В 1975 году Эддерли пригласил её петь для своего нового альбома Big Man.

В 1978 году Кроуфорд спела для второго сольного альбома Стива Хэкетта, бывшего гитариста группы Genesis.

В 1979 году Кроуфорд, вместе с ветеранами ритм-н-блюза — группой The Crusaders, записала одну из своих самых известных песен — Street Life. Песня завоевала популярность как в США, так и в Европе, вошла в саундтреки фильмов «Команда Шарки» и «Джеки Браун».

В 1980 году на Токийском музыкальном фестивале Кроуфорд была названа самой выдающейся исполнительницей. В этом же году она выпустила свою известную песню One Day I’ll Fly Away, ставшую классикой жанра соул.

В 1981 году альбом Рэнди Кроуфорд Secret Combination шестьдесят недель держался в чарте альбомов в Великобритании, но на этом пик её карьеры окончился. После этого лишь одна песня (Almaz) в 1986 году сумела пробиться в Топ 40 Великобритании.

Советские телезрители увидели Кроуфорд в 1984, в трансляции с фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо, где она выступила в качестве гостьи с песней «Почему?».

Всплеск популярности Кроуфорд случился в 1995 году с выходом альбома Naked And True, в котором певица вернулась к своим музыкальным корням. Всплеску также способствовала молодая исполнительница Шола Ама, спевшая кавер-версию песни Кроуфорд You Might Need Somebody.

За свою долгую карьеру Кроуфорд пела с Бутси Коллинзом, Куинси Джонсом, Джо Семплом, Эриком Клэптоном, Риком Спрингфилдом, Элом Джерро и многими другими.

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Биография Рэнди Кроуфорд

Музыканты по алфавиту
Джазовые певцы и певицы